King of KingZ – demo niemieckiego rapera Bushido wydane na kasecie w 2001 roku, w 2003 na płycie. Zostało zakazane w 2005 roku przez BPjM.

 Intro
 King of Kingz
 Superheroez
 Arschfick
 Ich hab euch nicht vergessen
 Nutte Bounce
 Fick Rap
 Mittelfingah feat. Hengst & Orgasmus
 Schwarze Seite feat. Roulette
 Wie ein Engel
 Pitbull
 Kalter Krieg feat. Frank White
 Mit dem Schwanz in der Hand feat. D-Bo
 Hast du Mut?
 Vack you feat. Frank White
 Sternenstaub (utwór dodatkowy)

Albumy muzyczne wydane w roku 2003
Albumy Bushido
Albumy demo
Albumy muzyczne wydane w roku 2001